Kevin Briggs est le nom de :
 Kevin « She'kspere » Briggs, un producteur de musique américain ;
 , un joueur de cricket néo-zélandais ;
 Kevin Briggs, un policier américain.